My Dear Love – film del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon
 My Dear Love – film del 2011 diretto da John-William Noble